Gickelsberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Gickelsberg (Rothaargebirge) (573 m), Berg im Rothaargebirge bei Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gickelsberg (Isergebirge) (569 m), Berg im Isergebirge an der Grenze zwischen Tschechien und Polen.nahe Chrastava (deutsch Kratzau), Okres Liberec, Liberecký kraj, Tschechien 
 Gickelsberg (Odenwald) (554 m), Erhebung im Bergzug der Sensbacher Höhe im Odenwald nahe Unter-Sensbach, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Gickelsberg (Sächsische Schweiz) (414 m), Berg in der Sächsischen Schweiz bei Lohsdorf, Landstadt Hohnstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Gickelsberg (420 m), bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts Name des Schwedensteines in der Westlausitz, Berg bei Steina, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Gickelsberg (Kamenz) (209,6 m), Anhöhe der Stadt Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen

Ortschaft:
 Gickelsberg (Ohorn), Ortsteil der Gemeinde Ohorn, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Gückelsberg